Red Deer kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Red Deer, ort, Alberta, 
 Red Deer (flygplats), 

Robotskapade Kanadaförgreningar